Leseverein steht für
 Juridisch-Politischer Leseverein
 meist im 19. Jahrhundert gegründete kirchlich-konfessionelle Lesevereine und Arbeiterlesevereine, aus denen beispielsweise Arbeiterbildungsvereine hervorgingen